Piana kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Piana, departementet  Corse-du-Sud i regionen Korsika,

Italien 

 Piana (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Piana (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Bergamo, 
 Piana (ort i Italien, Molise), Provincia di Campobasso, 
 Piana (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Cosenza, 

Robotskapade Italienförgreningar